TVH, sigle composé des trois lettres T, V et H, peut faire référence à :
 Taxe de vente harmonisée, une taxe canadienne
 Tramway de la Vallée d'Hérimoncourt, un ancien réseau de chemins de fer secondaires français